Bombelles ist der Name eines portugiesischen, französischen und österreichischen Adelsgeschlechts, darunter:

 Charles-René de Bombelles, Graf von Bombelles, (1785–1856), Obersthofmeister und Minister am Hof von Parma, 3. Ehemann der Marie-Louise von Österreich
 Heinrich Franz von Bombelles, Graf von Bombelles, (1789–1850), österreichischer Diplomat und Erzieher Kaiser Franz Josephs I.
 Johanna Henriette de Bombelles, Gräfin von Bombelles, (1751–1822), zweite Ehefrau von Landgraf Konstantin von Hessen-Rotenburg, Schwester von Marc Marie Marquis de Bombelles
 Karl Albert von Bombelles, Graf von Bombelles, (1832–1889), österreichischer Admiral, Musiker und Schriftsteller, Obersthofmeister Erzherzog Rudolf von Österreich-Ungarn.
 Ludwig Philipp von Bombelles, Graf von Bombelles, (1780–1843), österreichischer Diplomat und Vertrauter Klemens Wenzel Lothar von Metternichs
 Marc Marie Marquis de Bombelles (1744–1822), französischer General, Diplomat und späterer Bischof von Amiens, Vater von Ludwig Philipp von Bombelles und Heinrich Franz von Bombelles sowie Charles-René de Bombelles